Mainpuri (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Mainpuri (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mainpuri